Celerina kan avse:
 Celerina/Schlarigna − en ort och kommun i Graubünden, Schweiz
 Celerina (växter) − ett släkte akantusväxter
 Celerina (djur) − ett släkte sjöstjärnor